Лейб Янкелевич (Лев Яковлевич) Лумер (5 мая 1908, Валегоцулово Александрийского уезда Херсонской губернии — 1979) — советский инженер-конструктор, лауреат Государственной премии СССР (1967).

Биография 

В 1922 году с родителями переехал в Одессу, работал на мельнице смазчиком и машинистом, токарем. Без отрыва от производства окончил школу и Одесский машиностроительный техникум (1929).

С 1933 года на руководящих инженерных должностях на заводах в Коломне и Москве.
 В 1940 году заочно окончил Одесский индустриальный институт по специальности «Холодная обработка металла».
 
С конца 1940-х годов работал в Челябинске-40: старший инженер участка «Спецмонтаж», в 1951—1955 главный технолог спецмонтажа на участке № 6 треста «Спецхиммонтаж».

С 1955 по 1961 год главный инженер и заместитель начальника производственного отдела треста «Спецхиммонтаж» в Москве. Принимал участие в создании первых промышленных ядерных реакторов. В 1958 году руководил монтажным районом МУ № 3 в Челябинске-40 при ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк», выполняя проектно-изыскательские работы на заводе № 35.

В 1961—1975 годах главный технолог НИКИМТ. В состав его службы входили конструкторско-технологические отделы в Москве и специализированные отделы в городах Челябинск-40, Томск-7, Красноярск-26, а также в Обнинске, Шевченко, Навои, где располагались предприятия атомной отрасли.
 
С 1975 г. на пенсии.

Соавтор монографии:
 Монтаж атомных реакторов энергетических и исследовательских [Текст] : монография / Л. Я. Лумер [и др.]. - М. : Атомиздат, 1970. - 192 с. : черт. - Б. ц.

Лауреат Государственной премии СССР (1967). Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта».

Примечания

Источники 
  Козлова Е. А. Неизвестные герои советской эпохи.